Proliferation ( ‚Nachwuchs‘, ‚Sprössling‘ und ferre ‚tragen‘) steht für:

 Zellproliferation, in der Zellbiologie für das Wachstum und die Vermehrung von Zellen
 Virusproliferation, in der Virologie für den Zusammenbau (Assemblierung) und die Vermehrung von Virusteilchen im Wirt
 Knospung, in der Biologie für die Gewebevermehrung
 Physiologische Zellregeneration, für eine Gewebevermehrung (Medizin)
 Proliferation (Massenvernichtungswaffen), die Weiterverbreitung bzw. Weitergabe von Massenvernichtungswaffen
 im Bereich der Informationstechnik für eine schwer überschaubare Informationsflut (Informationsproliferation)

Siehe auch: